El Masters d'Indian Wells 2016, conegut oficialment com a BNP Paribas Open 2016 és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i WTA Premier Mandatory Tournaments en categoria femenina. La 41a edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 20 de març de 2016 a l'Indian Wells Tennis Garden d'Indian Wells, Califòrnia, Estats Units.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el seu 27è títol de categoria Masters del seu palmarès, que li va permetre empatar amb Rafael Nadal al capdavant de la classificació dels tennistes amb més títols d'aquesta categoria. Aquest també fou el seu cinquè títol, i tercer consecutiu a Indian Wells (2008, 2010, 2014 i 2015). La bielorussa Viktória Azàrenka va guanyar el segon títol de la temporada i també el segon a Indian Wells. Va superar la local Serena Williams, que no disputava la final d'aquest torneig des del 2001. La parella masculina formada pels francesos Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut van guanyar el títol més important de la seva carrera, i ho van fer enfront dels defensors del títol. La parella femenina formada per les estatunidenques Bethanie Mattek-Sands i Coco Vandeweghe van guanyar el primer títol com a parella en tot just el primer torneig que disputaven conjuntament.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial  
 
 
 
 

2016
ATP World Tour 2016
WTA Tour 2016